Магі Серна була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участі.

Єлена Янкович здобула титул, у фіналі перемігши Мартину Суху з рахунком 7-6(4), 6-3.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2004
Budapest Grand Prix